Olaszország
Civita, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében község
Civita d’Antino, község Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében
Civita Castellana, község Olaszországban, Lazio régióban, Viterbo megyében